Prignitzer Eisenbahn bezeichnet

 Prignitzer Eisenbahn (1884–1941), eine ehemalige Eisenbahngesellschaft
 Prignitzer Eisenbahn (ab 1996), eine Eisenbahngesellschaft der Netinera-Gruppe